Svartbrödraklostret kan syfta på:
Svartbrödraklostret i Stockholm – ett dominikankloster på Stadsholmen i Stockholm 1336–1528
Svartbrödraklostret i Lund – ett dominikankloster i Lund grundat år 1221–reformationen